Syncerus caffer caffer — подвид африканского буйвола, является самым крупным подвидом. Самцы этого вида достигают веса до 910 кг.

Имеет мускулистую шею и массивную голову, длинные ноги с большими и широкими копытами. Передние ноги шире задних, так как они принимают на себя функцию выдерживать переднюю часть туловища буйвола, которая весит больше чем задняя часть.

Распространение 
Распространён прерывисто к западу от Африки, достигая Сенегала, но большая часть встречается к юго-востоку от Африки. Во время сухого сезона мигрирует на юг Африки в Анголу, ЮАР, Ботсвану, Зимбабве и Мозамбик, затем, после сухого сезона, возвращается с юга Африки на равнины Кении, Танзании и Южной Эфиопии.

Среда обитания 
Обитает в болотах и поймах, а также лугах и лесах основных гор Африки. Предпочитают места обитания с плотным растительным покровом, таким как тростники и кустарники, при этом также возможно обитание вида в открытых лесах. Не особенно требователен к среде обитания, вместе с этим требователен к воде, поэтому старается располагаться к многолетним источникам воды. Может жить в высоких, густых местах, покрытыми травой. Стада, поедая траву, могут уступить место более избирательным травоядным животным. Не остаются в растоптанных или обнищавших местах в течение длительного времени.

Риск исчезновения 
Syncerus caffer caffer указан Международным союзом охраны природы как вид, вызывающий наименьшие опасения. Этот вид не распространён широко в Африке, однако популяция вида остаётся неизменной в долгосрочной перспективе, поскольку вид продолжает сохраняться в значительном количестве, особенно в национальных парках, эквивалентных заповедниках и охотничьих угодий в Южной и Восточной Африке. Популяция вида потерпела серьёзное сокращение во время эпидемии чумы крупного рогатого скота 1890-х годов, наряду с пневмонией из-за которых вымерло до 95 % этого вида. Крупные буйволы ценятся в качестве трофеев, хотя в некоторых районах Африки охотники предпочитают охотиться на буйволов ради пропитания.

Примечания 

Быки
Млекопитающие Африки
Эндемики Африки
Животные, описанные в 1779 году